Eisenring ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Eisenring (1932–2020), Schweizer Ingenieur und Präsident der Generaldirektion der SBB
 Michael Eisenring (* 1993), Schweizer Fußballspieler
 Paul Eisenring (1924–2016), Schweizer Politiker (CVP) und Chefredakteur
 Robert Jacques Thomas Eisenring, Mediziner und Hochschullehrer in Lüttich
 Simone Eisenring (* 1976), Schweizer Theaterregisseurin
 Yvonne Eisenring (* 1987), Schweizer Journalistin, Autorin und Moderatorin